Kirstinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kirstinsaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Kirstinsaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Kirstinsaari (ö i Norra Savolax), Nordöstra Savolax, 
 Kirstinsaari (ö i Lappland), Östra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar